Хальмахе́ра, (устар. Джайло́ло, Джилоло,, Гальмагера, Галмагейра) () — остров в Малайском архипелаге, крупнейший из Молуккских островов, принадлежит Индонезии.

Этимология 
Название острова происходит из малайских языков, в переводе значит большая земля. Наименованию острову дали местные жители близлежащих островов, меньших по размеру по сравнению с данным островом.

География 

Площадь 17 780 км². Относится к северным Моллукским островам. Административно отнесён к провинции Северное Молукку. Рельеф острова гористый (высота до 1560 м — действующий вулкан Гамконора). На острове также находятся действующие вулканы Дуконо в северной и Ибу в северо-западной части острова.

Климат экваториальный. В течение всего года температура на побережье 25-28 °C, осадков 2000-3000 мм в год. Вечнозелёные леса.

История 
Благосостояние редконаселенной Хальмахеры долгое время зависело от островов Тернате и Тидоре, расположенных к западу. На этих островах существовали влиятельные королевства до прихода туда Голландской Ост-Индской компании, которая колонизировала весь архипелаг.

Во время Второй мировой войны на Хальмахере находилась японская военная база.

В 1999 и 2000 на Хальмахере были ожесточенные столкновения между христианами и мусульманами. В религиозном конфликте погибли тысячи людей.

Население 

Население (в 1995 г.) 162 728 жителей. Население примерно поровну поделено на мусульман и христиан (по другим данным 80 % мусульман и 20 % христиан).

Коренные жители говорят на папуасских (Северохальмахерские языки) и австронезийских языках (Южнохальмахерско-западноновогвинейские языки).

Экономика 
Тропическое земледелие, плантации кокосовой пальмы. Добыча золота, никеля и кобальта.

Литература

Примечания 

Северное Малуку
Молуккские острова